Le championnat du monde de squash féminin 2004 se déroule à Kuala Lumpur en Malaisie du 7 au 11 décembre 2004. Vanessa Atkinson gagne son  titre de championne du monde en battant Natalie Grinham en finale.

Dotation et points 
En 2004, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant :

Têtes de série

Tableau final 
{{Tableau32-Squash5
| RD1=Premier tour
| RD2=Second tour
| RD3=Quart de finale
| RD4=Demi-finale
| RD5=Finale
| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Rachael Grinham
| RD1-score01-1=9| RD1-score01-2=9| RD1-score01-3=9| RD1-score01-4=
| RD1-score01-5=
| RD1-seed02=Q
| RD1-team02= Melissa Martin
| RD1-score02-1=0
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3=2
| RD1-score02-4=
| RD1-score02-5=
| RD1-seed03=14| RD1-team03= Madeline Perry| RD1-score03-1=9| RD1-score03-2=9| RD1-score03-3=9| RD1-score03-4=
| RD1-score03-5=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= Rebecca Chiu
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=2
| RD1-score04-3=5
| RD1-score04-4=
| RD1-score04-5=
| RD1-seed05=7| RD1-team05= Fiona Geaves
| RD1-score05-1=1
| RD1-score05-2=9
| RD1-score05-3=4
| RD1-score05-4=
| RD1-score05-5=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= Tania Bailey| RD1-score06-1=9| RD1-score06-2=10| RD1-score06-3=9| RD1-score06-4=
| RD1-score06-5=
| RD1-seed07=10| RD1-team07= Jenny Tranfield| RD1-score07-1=9| RD1-score07-2=9| RD1-score07-3=9| RD1-score07-4=
| RD1-score07-5=
| RD1-seed08=Q
| RD1-team08= Kasey Brown
| RD1-score08-1=4
| RD1-score08-2=0
| RD1-score08-3=0
| RD1-score08-4=
| RD1-score08-5=
| RD1-seed09=3| RD1-team09= Vanessa Atkinson| RD1-score09-1=9| RD1-score09-2=5
| RD1-score09-3=9| RD1-score09-4=9| RD1-score09-5=
| RD1-seed10=
| RD1-team10= Pamela Nimmo
| RD1-score10-1=2
| RD1-score10-2=9| RD1-score10-3=2
| RD1-score10-4=7
| RD1-score10-5=
| RD1-seed11=11| RD1-team11= Vicky Botwright| RD1-score11-1=9| RD1-score11-2=10| RD1-score11-3=8
| RD1-score11-4=9| RD1-score11-5=
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= Tamsyn Leevey
| RD1-score12-1=7
| RD1-score12-2=8
| RD1-score12-3=10| RD1-score12-4=3
| RD1-score12-5=
| RD1-seed13=5| RD1-team13= Linda Elriani| RD1-score13-1=9| RD1-score13-2=9| RD1-score13-3=9| RD1-score13-4=
| RD1-score13-5=
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14= Engy Kheirallah
| RD1-score14-1=3
| RD1-score14-2=4
| RD1-score14-3=1
| RD1-score14-4=
| RD1-score14-5=
| RD1-seed15=13| RD1-team15= Jenny Duncalf| RD1-score15-1=9| RD1-score15-2=9| RD1-score15-3=9| RD1-score15-4=
| RD1-score15-5=
| RD1-seed16=
| RD1-team16= Latasha Khan
| RD1-score16-1=3
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=3
| RD1-score16-4=
| RD1-score16-5=
| RD1-seed17=
| RD1-team17= Laura Lengthorn| RD1-score17-1=6
| RD1-score17-2=9| RD1-score17-3=9| RD1-score17-4=9| RD1-score17-5=
| RD1-seed18=14| RD1-team18= Isabelle Stoehr
| RD1-score18-1=9| RD1-score18-2=4
| RD1-score18-3=7
| RD1-score18-4=7
| RD1-score18-5=
| RD1-seed19=
| RD1-team19= Carla Khan
| RD1-score19-1=7
| RD1-score19-2=3
| RD1-score19-3=9| RD1-score19-4=7
| RD1-score19-5=
| RD1-seed20=8| RD1-team20= Rebecca Macree| RD1-score20-1=9| RD1-score20-2=9| RD1-score20-3=7
| RD1-score20-4=9| RD1-score20-5=
| RD1-seed21=Q
| RD1-team21= Runa Reta
| RD1-score21-1=4
| RD1-score21-2=9| RD1-score21-3=9| RD1-score21-4=5
| RD1-score21-5=4
| RD1-seed22=15| RD1-team22= Stephanie Brind| RD1-score22-1=9| RD1-score22-2=2
| RD1-score22-3=7
| RD1-score22-4=9| RD1-score22-5=9| RD1-seed23=
| RD1-team23= Annelize Naudé
| RD1-score23-1=8
| RD1-score23-2=1
| RD1-score23-3=4
| RD1-score23-4=
| RD1-score23-5=
| RD1-seed24=4| RD1-team24= Natalie Grinham| RD1-score24-1=9| RD1-score24-2=9| RD1-score24-3=9| RD1-score24-4=
| RD1-score24-5=
| RD1-seed25=
| RD1-team25= Alison Waters| RD1-score25-1=2
| RD1-score25-2=6
| RD1-score25-3=9| RD1-score25-4=9| RD1-score25-5=9| RD1-seed26=9| RD1-team26= Omneya Abdel Kawy
| RD1-score26-1=9| RD1-score26-2=9| RD1-score26-3=4
| RD1-score26-4=3
| RD1-score26-5=5
| RD1-seed27=Q
| RD1-team27= Tegwen Malik
| RD1-score27-1=3
| RD1-score27-2=0
| RD1-score27-3=3
| RD1-score27-4=
| RD1-score27-5=
| RD1-seed28=6| RD1-team28= Nicol David| RD1-score28-1=9| RD1-score28-2=9| RD1-score28-3=9| RD1-score28-4=
| RD1-score28-5=
| RD1-seed29=Q
| RD1-team29= Amelia Pittock
| RD1-score29-1=4
| RD1-score29-2=9| RD1-score29-3=1
| RD1-score29-4=5
| RD1-score29-5=
| RD1-seed30=12| RD1-team30= Shelley Kitchen| RD1-score30-1=9| RD1-score30-2=6
| RD1-score30-3=9| RD1-score30-4=9| RD1-score30-5=
| RD1-seed31=
| RD1-team31= Dominique Lloyd-Walter
| RD1-score31-1=1
| RD1-score31-2=1
| RD1-score31-3=5
| RD1-score31-4=
| RD1-score31-5=
| RD1-seed32=2| RD1-team32= Cassie Jackman| RD1-score32-1=9| RD1-score32-2=9| RD1-score32-3=9| RD1-score32-4=
| RD1-score32-5=
| RD2-seed01=1| RD2-team01= Rachael Grinham| RD2-score01-1=9| RD2-score01-2=9| RD2-score01-3=7
| RD2-score01-4=9| RD2-score01-5=
| RD2-seed02=14| RD2-team02= Madeline Perry 
| RD2-score02-1=1
| RD2-score02-2=0
| RD2-score02-3=9| RD2-score02-4=5
| RD2-score02-5=
| RD2-seed03=
| RD2-team03= Tania Bailey
| RD2-score03-1=9| RD2-score03-2=2
| RD2-score03-3=3
| RD2-score03-4=6
| RD2-score03-5=
| RD2-seed04=10| RD2-team04= Jenny Tranfield| RD2-score04-1=7
| RD2-score04-2=9| RD2-score04-3=9| RD2-score04-4=9| RD2-score04-5=
| RD2-seed05=3| RD2-team05= Vanessa Atkinson| RD2-score05-1=9| RD2-score05-2=9| RD2-score05-3=2
| RD2-score05-4=9| RD2-score05-5=
| RD2-seed06=11| RD2-team06= Vicky Botwright 
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=9| RD2-score06-4=8
| RD2-score06-5=
| RD2-seed07=5| RD2-team07= Linda Elriani| RD2-score07-1=9| RD2-score07-2=9| RD2-score07-3=8
| RD2-score07-4=9| RD2-score07-5=
| RD2-seed08=13| RD2-team08= Jenny Duncalf
| RD2-score08-1=5
| RD2-score08-2=7
| RD2-score08-3=10| RD2-score08-4=2
| RD2-score08-5=
| RD2-seed09=
| RD2-team09= Laura Lengthorn
| RD2-score09-1=5
| RD2-score09-2=7
| RD2-score09-3=5
| RD2-score09-4=
| RD2-score09-5=
| RD2-seed10=8| RD2-team10= Rebecca Macree| RD2-score10-1=9| RD2-score10-2=9| RD2-score10-3=9| RD2-score10-4=
| RD2-score10-5=
| RD2-seed11=15| RD2-team11= Stephanie Brind 
| RD2-score11-1=7
| RD2-score11-2=4
| RD2-score11-3=1
| RD2-score11-4=
| RD2-score11-5=
| RD2-seed12=4| RD2-team12= Natalie Grinham| RD2-score12-1=9| RD2-score12-2=9| RD2-score12-3=9| RD2-score12-4=
| RD2-score12-5=
| RD2-seed13=
| RD2-team13= Alison Waters
| RD2-score13-1=8
| RD2-score13-2=9| RD2-score13-3=2
| RD2-score13-4=8
| RD2-score13-5=
| RD2-seed14=6| RD2-team14= Nicol David| RD2-score14-1=9| RD2-score14-2=7
| RD2-score14-3=9| RD2-score14-4=9| RD2-score14-5=
| RD2-seed15=12| RD2-team15= Shelley Kitchen| RD2-score15-1=9| RD2-score15-2=9| RD2-score15-3=9| RD2-score15-4=
| RD2-score15-5=
| RD2-seed16=2| RD2-team16= Cassie Jackman 
| RD2-score16-1=5
| RD2-score16-2=4
| RD2-score16-3=7
| RD2-score16-4=
| RD2-score16-5=
| RD3-seed01=1| RD3-team01= Rachael Grinham| RD3-score01-1=9| RD3-score01-2=9| RD3-score01-3=9| RD3-score01-4=
| RD3-score01-5=
| RD3-seed02=10| RD3-team02= Jenny Tranfield
| RD3-score02-1=1
| RD3-score02-2=1
| RD3-score02-3=7
| RD3-score02-4=
| RD3-score02-5=
| RD3-seed03=3| RD3-team03= Vanessa Atkinson| RD3-score03-1=7
| RD3-score03-2=9| RD3-score03-3=9| RD3-score03-4=
| RD3-score03-5=
| RD3-seed04=5| RD3-team04= Linda Elriani
| RD3-score04-1=9| RD3-score04-2=1
| RD3-score04-3=3
| RD3-score04-4=rtd
| RD3-score04-5=
| RD3-seed05=8| RD3-team05= Rebecca Macree
| RD3-score05-1=6
| RD3-score05-2=3
| RD3-score05-3=0
| RD3-score05-4=
| RD3-score05-5=
| RD3-seed06=4| RD3-team06= Natalie Grinham| RD3-score06-1=9| RD3-score06-2=9| RD3-score06-3=9| RD3-score06-4=
| RD3-score06-5=
| RD3-seed07=6| RD3-team07= Nicol David| RD3-score07-1=9| RD3-score07-2=9| RD3-score07-3=9| RD3-score07-4=
| RD3-score07-5=
| RD3-seed08=12| RD3-team08= Shelley Kitchen
| RD3-score08-1=7
| RD3-score08-2=3
| RD3-score08-3=4
| RD3-score08-4=
| RD3-score08-5=
| RD4-seed01=1| RD4-team01= Rachael Grinham
| RD4-score01-1=0
| RD4-score01-2=2
| RD4-score01-3=2
| RD4-score01-4=
| RD4-score01-5=
| RD4-seed02=3| RD4-team02= Vanessa Atkinson| RD4-score02-1=9| RD4-score02-2=9| RD4-score02-3=9| RD4-score02-4=
| RD4-score02-5=
| RD4-seed03=4| RD4-team03= Natalie Grinham| RD4-score03-1=9| RD4-score03-2=9| RD4-score03-3=2
| RD4-score03-4=9
| RD4-score03-5=9| RD4-seed04=6| RD4-team04= Nicol David
| RD4-score04-1=3
| RD4-score04-2=7
| RD4-score04-3=9| RD4-score04-4=10| RD4-score04-5=7
| RD5-seed01=3| RD5-team01= Vanessa Atkinson| RD5-score01-1=9| RD5-score01-2=9| RD5-score01-3=9| RD5-score01-4=
| RD5-score01-5=
| RD5-seed02=4| RD5-team02= Natalie Grinham
| RD5-score02-1=1
| RD5-score02-2=1
| RD5-score02-3=5
| RD5-score02-4=
| RD5-score02-5=

}}Note:''' * Q = Qualifié, * WC = Wild Card, * w/o = Walkover, * r = Abandon

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnats du monde de squash
 Championnat du monde de squash masculin 2004

Liens externes 

2004
Squash féminin
Squash féminin 2004
Monde féminin 2004
2004 en Malaisie
Sport en décembre 2004
Squash en 2004